De Israëlische voetbalclub Hapoel Beër Sjeva speelt sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Hapoel Beër Sjeva

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Aris Saloniki
|2-5||1-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|SK Tirana
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Barcelona
|0-12||0-7 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1997/98
|Europacup II
|Q
|
|FK Žalgiris
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 nv (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Roda JC
|1-14||1-4 (T)|| 0-10 (U)
|-
| 2004 || Intertoto Cup || 1R ||  || KS Vllaznia || 2-4 || 2-1 (T) || 0-3 (U) || 
|-
| 2014/15 || Europa League
| 2Q ||  || RNK Split || 1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T) ||0.5
|-
| 2015/16 || Europa League
| 2Q ||  || FC Thun || 2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)||0.5
|-
| 2016/17 || Champions League
| 2Q ||  || FC Sheriff Tiraspol || 3-2||3-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="7"|10.0
|-
|
|
|3Q
|
|Olympiakos Piraeus
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Celtic FC
|4-5||2-5 (U)|| 2-0 (T)
|-
| 2016/17 || Europa League
| Groep K ||  || Internazionale || 5-2||2-0 (U)||3-2 (T)
|-
|
|
|Groep K
|
|Sparta Praag
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep K (2e)
|
|Southampton FC
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Beşiktaş JK
|2-5||1-3 (T)|| 1-2 (U)
|-
| 2017/18 || Champions League
| 2Q ||  || Budapest Honvéd FC || 5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="6"|7.0
|-
|
|
|3Q
|
|PFK Ludogorets
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|PO
|
|NK Maribor
|2-2 <small>u||2–1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2017/18 || Europa League
| Groep G ||  || Steaua Boekarest || 2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|FC Viktoria Pilsen
|1-5||1-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|
|
|Groep G (4e)
|
|FC Lugano
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2018/19 || Champions League
| 1Q ||  || FC Flora Tallinn || 7-2|| 4-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|GNK Dinamo Zagreb
|2-7||0-5 (U)|| 2-2 (T)
|-
| 2018/19 || Europa League
| 3Q ||  || APOEL Nicosia || 3-5||2-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || KF Laçi || 2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T) ||rowspan="4"|4.5
|-
| || || 2Q ||  || Kairat Almaty || 3-1||2-0 (T) || 1-1 (U)
|-
| || || 3Q ||  || IFK Norrköping || 4-2||1-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
| || || PO ||  || Feyenoord ||0-6||0-3 (U)|| 0-3 (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||Dinamo Batoemi || 3-0 || 3-0 (T)|| ||rowspan=7|10.0
|-
| ||  || 2Q ||  || KF Laçi || 2-1 || 2-1 (U)|| 
|-
| ||  || 3Q ||  || Motherwell FC || 3-0 || 3-0 (T)|| 
|-
| ||  || PO ||  || FC Viktoria Pilsen || 1-0 || 1-0 (T)|| 
|-
| || || Groep C ||  ||Slavia Praag ||3-4 ||3-1 (T) || 0-3 (U)
|-
| || || Groep C || || Bayer 04 Leverkusen || 2-8 ||2-4 (T) || 1-4 (U)
|-
| || || Groep C (3e) || || OGC Nice || 1-1 ||0-1 (U) || 1-0 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||FK Arda Kardzjali || 6-0 || 2-0 (U) || 4-0 (T) ||rowspan="3"|3.5
|-
| || || 3Q ||  || Śląsk Wrocław || 5-2 || 1-2 (U) || 4-0 (T)
|-
| || || PO ||  || Anorthosis Famagusta || 1-3 || 0-0 (T) || 1-3 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Dinamo Minsk || 3-1 || 2-1 (T) || 1-0 (U) ||rowspan="6"|11.0
|-
|  ||  || 3Q ||  || FC Lugano || 5-1 || 2-0 (U) || 3-1 (T) 
|-
|  ||  || PO ||  || CS Universitatea Craiova || 2-2  (4-3 ns) || 1-1 (U) || 1-1 nv (T) 
|-
|  ||  || Groep C||  || FK Austria Wien || 4-0 || 0-0 (U) || 4-0 (T)
|-
|  ||  || Groep C||  || Lech Poznań || 1-1 || 0-0 (U) || 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep C (3e)||  || Villarreal CF || 2-3 || 1-2 (T) || 2-2 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 56.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Hapoel Beër Sjeva
Hapoel Beër Sjeva